Константи́н Но́сов:
 Носов, Константин Георгиевич (1938—1984) — джазовый музыкант, трубач, сын композитора Георгия Носова.
 Носов, Константин Григорьевич (1937—1996) — металлург, директор комбината «Криворожсталь» (1986—1996).
 Носов, Константин Сергеевич (род. 1972) — российский историк, специалист по военной истории античности и средневековья, директор по научной работе Центра изучения истории фортификации (ЦИИФ), главный научный редактор журнала «Вопросы истории фортификации».